«Цинковые мальчики» — документальная книга белорусской писательницы Светланы Алексиевич, изданная в 1989 году и посвящённая Афганской войне.

Сюжет 
В книге в жанре документально-художественной прозы собраны воспоминания участников Афганской войны: солдат, офицеров, военных медсестер, врачей, служащих тыла; подруг, матерей и жён советских людей, — погибших на этой войне. Автор не называет имён своих собеседников — одни просили о тайне исповеди, других она пытается уберечь от жестоких упрёков.

Оценки 
В книге раскрываются жестокие реальные жизненные сюжеты об афганской войне в воспоминаниях тех, чью жизнь эта война разделила на до и после.

Алексиевич проливает свет на историю последних лет советской власти, окончательно подорванной этой войной. Она описывает бесконечное горе матерей «цинковых мальчиков», их желание знать правду о том, как и за что воевали и погибали в Афганистане их сыновья.

После выхода книги группа матерей воинов-интернационалистов подала на писательницу в суд за искажение образа солдат-«афганцев». Книгу Алексиевич судили за клевету, против неё выступали в прессе.— Это вы сделали наших детей убийцами. Это вы написали эту жуткую книгу… Теперь не хотят делать в школах музеи памяти наших детей, сняли их фотографии. А они там такие молодые, такие красивые. Разве у убийц бывают такие лица? Мы учили своих детей любить Родину… Зачем она написала, что они там убивали? За доллары написала… А мы — нищие… Цветов на могилу сыновьям не на что купить… На лекарства не хватает…

Экранизации и спектакли 
По мотивам книги режиссёром Сергеем Лукьянчиковым на студии Беларусьфильм был создан Афганский цикл из двух документальных кинофильмов, сценарий Сергея Лукьянчикова и Светланы Алексиевич:
 «Стыд» (1991)
 «Я из повиновения вышел» (1992)

Спектакли по книге 
 «Если проживу лето» — Санкт-Петербургский академический Открытый театр. Режиссёр Геннадий Тростянецкий.
 «Цинковые мальчики» Белорусский академический театр имени Янки Купалы. Режиссёр Валерий Раевский.
 «Цинковые мальчики» — Черниговский Молодёжный Театр, 1990.
 «Des cercueils de Zinc. Un Essai d’effraction» — Théâtre de la Bastille, Париж. Режиссёр .
 «Mort à la guerre en temps de paix» — Château Rouge и др., режиссёры: Патрик Ле Мофф и Лорен Верселетто, 1993.
 «Les cercueils de zinc» — Théâtre de la Commune, Обервилье (Франция), режиссёр , 2003.
 «Победители» — Томский театр юного зрителя, 2015. Режиссёр Егоров, Дмитрий Владимирович, Дмитрий Егоров.

Примечания

Ссылки 
 Оригинальный текст на русском языке
 Особенности текстуальной организации документальной повести Светланы Алексиевич «Цинковые мальчики»

Произведения Светланы Алексиевич
Книги 1989 года
Документальная проза
Афганская война в литературе